Selah, város Washington államban
 Selah, keresztény együttes